

Personajes 
Deportistas
 Nicolás Fernández Miranda (1972-), jugador de rugby a 15 argentino.
 Nicolás A. Fernández (1986-), futbolista argentino (w:en).
 Nicolás Fernández Muñoz (1999-) futbolista chileno (w:en).

Políticos
 Nicolás Fernández Cucurull (1963-), político español.
 Nicolás A. Fernández (19??-), político argentino.

Militares
 Nicolás Fernández (1875-1973), militar mexicano.

Escritor
  Nicolás Fernández (escritor, surfista, empresario) (1991-)